Вулиця Костельна (Калуш)
 Вулиця Костельна (Київ)
 Вулиця Костельна (Умань)